Alborea ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Alborea (1691–1739), italienischer Komponist

Alborea bzw. Alboreá steht für:
 Alborea (Albacete), spanische Gemeinde
 Alboreá, eine musikalische Form des Flamenco